Ли́ппе (также Ли́ппе-Де́тмольд; ) — историческое государство на территории современной Германии, существовавшее с 1123 по 1918 год, располагавшееся между рекой Везер и Тевтобургским Лесом.

История 
Основатель государства Липпе, Бернгард I, получил эту территорию от императора Священной Римской империи Лотаря II. Преемники Бернгарда присоединили к Липпе ещё несколько графств, после чего Симон V стал именовать себя графом.

После смерти Симона VI в 1613 году графство было разделено на три части: Липпе-Детмольд отошёл старшему сыну Симону VII, Липпе-Браке — Отто, а Липпе-Альвердиссен — Филиппу I. Липпе-Браке воссоединилось с Липпе-Детмольдом в 1709 году.

В 1789 году графы Липпе-Детмольд получили титул имперских князей. Первым князем Липпе стал Леопольд I.

В начале 1905 года со смертью душевнобольного князя Александра линия князей Липпе-Детмольд пресеклась. После долгих династических споров между соседним княжеством Шаумбург-Липпе и линией Липпе-Бистерфельд, Имперский суд в Лейпциге в конце 1905 года передал княжество не имевшей до того ни одного суверенного территориального владения линии Липпе-Бистерфельд.

После Ноябрьской революции 1918 года в Германии и отречения Леопольда IV Липпе становится Свободным государством.

В 1947 году Липпе стал частью Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (см. статью Липпе (район)).

Правители Липпе

Сеньоры Липпе 
 Бернгард I Липпе (1123—1158)
 Герман I (1128—1167)
 Бернгард II (1168—1196)
 Герман II (1196—1229)
 Бернгард III (1230—1265)
 Герман III (1265—1273)
 Бернгард IV (1285—1275)
 Симон I (1273—1344)
 Симон II (1344)
 Отто (1344—1360)
 Бернгард V (1344—1364)
 Симон III (1360—1410)
 Бернгард VI (1410—1415)
 Симон IV (1415—1429)
 Бернгард VII (1429—1511)
 Симон V (1511—1536)

Имперские графы Липпе (с 1529) 
 Симон V (1511—1536)
 Бернгард VIII (1536—1563)
 Симон VI (1563—1613)

Графы Липпе-Детмольд 
 Симон VII (1613—1627)
 Симон Людвиг (1627—1636)
 Симон Филипп (1636—1650)
 Иоганн Бернгард (1650—1652)
 Герман Адольф (1652—1665)
 Симон Генрих (1665—1697)
 Фридрих Адольф (1697—1718)
 Симон Генрих Адольф (1718—1734)
 Симон Август (1734—1782)
 Леопольд I (1782—1789)

Имперские князья (рейхсфюрсты) Липпе 
 Леопольд I (1789—1802)
 Леопольд II (1802—1851)
 Леопольд III (1851—1875)
 Вольдемар (1875—1895)
 Александр (1895—1905)
 Леопольд IV (1905—1918)

Упразднение после 1918.

Главы Дома Липпе 
 Леопольд IV (1918—1949)
 Армин (1949—2015)
 Стефан (с 2015)

Административное деление 
Территория Липпе-Детмольта делилась на департаменты (amt):
 Департамент Бломберг
 Департамент Браке
 Департамент Детмольд
 Департамент Горн
 Департамент Липпероде
 Департамент Эрлинггаузен
 Департамент Шидер
 Департамент Шётмар
 Департамент Шваленберг
 Департамент Штернберг-Барнтруп
 Департамент Фаренгольц

Самостоятельные города:
 Барнтруп
 Бломберг
 Детмольд
 Горн
 Лаге
 Лемго
 Липпштадт
 Зальцуфлен

Источники 
 

Административное деление Германской империи
Светские княжества Священной Римской империи
Исторические германские государства
Северогерманский союз